PRM pode significar:

Partido Republicano Mineiro
Polícia da República de Moçambique
Código IATA PRM Aeródromo Municipal de Portimão

Desambiguação